Schloss Stern ist der Name folgender Bauwerke:

 Jagdschloss Stern in Potsdam
 Schloss Stern (Altheim) bei Altheim in Oberösterreich
 Schloss Stern (Prag) (Letohrádek Hvězda) am Weißen Berg in Prag
Siehe auch:
 Palais Stern